Надія Петрова була чинною чемпіонкою, але не стала захищати свій титул, натомість вибравши участь у турнірі в Істборні.
Симона Халеп виграла титул, у фіналі перемігши Кірстен Фліпкенс з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р Вінчі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Канепі
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Бек
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Халеп
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ш Феґеле
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ю Путінцева
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=5

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Д Гантухова
| RD1-score07-1=0r
| RD1-score07-2= 
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= Л Цуренко
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ю Ларссон
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С Арвідссон
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Моріта
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А-С Месташ
| RD1-score13-1=78
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= І-К Бегу
| RD1-score14-1=66
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ц Піронкова
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= К Младенович
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р Вінчі
| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Халеп
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ш Феґеле
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=LL
| RD2-team04= Л Цуренко
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05=

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Topshelf Open, жінки, одиночний розряд
2013